

Patronyme 

 Agnès Saal (née en 1957), une haut fonctionnaire française ;
 Michka Saäl (1949-2017), une réalisatrice et scénariste française.

Toponyme 

 Saal, une municipalité du land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;
 Saal an der Donau, une commune de Bavière ;
 Saal an der Saale, un bourg de Bavière.